Múza může být:

 Múzy – starověké řecké bohyně, dcery boha Dia
 přeneseně umělecká inspirace nebo podnět, viz rčení políbila ho Múza
 Múza – americký film z roku 1999

Související články 
 Inter arma silent Musae – latinské rčení, jehož autorem je Cicero. Česky: Mezi zbraněmi múzy mlčí či Ve válce mlčí múzy